Железняк, Григорий:
 Железняк, Григорий Карпович (1928—2011) — Герой Социалистического Труда.
 Железняк, Григорий Савельевич (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.